Bielsk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie 
 Bielsk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Bielsk – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn 
 Bielsk – największe grodzisko z okresu scytyjskiego we wschodniej Europie (Ukraina)

Zobacz też 
 Bielsk Podlaski
 Bielsko-Biała
 Bielsko

Linki zewnętrzne